Come and Get Me – cortometraggio del 1922 diretto da Ford Beebe
Come and Get Me – film australiano del 2011 diretto da Chris Sun